Ternate kan syfta på:

Geografi

Filippinerna 

 Ternate (kommunhuvudort i Filippinerna, CALABARZON, Province of Cavite, lat 14,29, long 120,72), 
 Ternate (Cavite), kommun, CALABARZON, Province of Cavite,

Indonesien 

 Ternate, stad i Maluku Utara, 
 Ternate (Alor) – en ö i Aloröarna

Italien 

 Ternate, Lombardiet, kommun, Lombardiet, Provincia di Varese, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar